L'escut d'armes de Ferrara té el següent blasonament: Escut truncat en negre i argent rematat per una corona ducal. Blasonament de la bandera (Gonfalone): Drap truncat en blanc i negre amb franges negra i argent.

Ferrara
Ferrara